Alois Ospelt ist der Name folgender Personen:

* Alois Ospelt (Politiker, 1907) (1907–1967), liechtensteinischer Politiker (VU) 
 Alois Ospelt (Politiker, 1946) (* 1946), liechtensteinischer Historiker und Politiker (FBP)